

Geografia 
 Yukon – fiume dell'America settentrionale
 Yukon – territorio del Canada
 Yukon – città della Contea di Canadian, Oklahoma (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Yukon – gruppo musicale math rock statunitense